Luo He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luofloden (Henan), 
 Luofloden (Shaanxi), 
 Luo He (vattendrag i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar